Orgia – cerimonia collettiva di carattere esoterico, spirituale o sessuale
 Orgia – frazione di Sovicille in provincia di Siena
 Orgia – opera teatrale di Pier Paolo Pasolini del 1968
Orgia – nome comune del lepidottero Orgyia antiqua
 Orgìa – divinità della mitologia nuragica
 Orgyia – unità di misura dell'antica Grecia
 Orgia (Rankô) – film del 1967 diretto da Kōji Wakamatsu